Robert Whittaker ist der Name folgender Personen:

* Robert Whittaker (Botaniker) (1920–1980), US-amerikanischer Botaniker, Klimatologe und Universitätsprofessor
 Robert J. Whittaker, englischer Ökologe und Hochschullehrer
 Robert Whittaker (Kampfsportler) (* 1990), australischer Kampfsportler

Siehe auch:
 Robert Whitaker